Whetstone – benchmark testujący operacje zmiennoprzecinkowe
Miejscowości w USA:
 Whetstone – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Cochise
Gminy w USA:
 Whetstone (ang. Whetstone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Whetstone (ang. Whetstone Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Whetstone (ang. Whetstone Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
W Wielkiej Brytanii:
 Whetstone – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Whetstone – miejscowość w Barnet, w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)